Ревтов — фамилия; имеет женскую форму Ревтова.
 Ревтов, Владимир Иванович — знаменитый бригадир комплексной бригады строительства Братской ГЭС, Герой Социалистического Труда.
 Ревтов, Сергей Сергеевич (род. 1976) — российский композитор, исполнитель и музыкальный продюсер.